Das indische Grabmal zweiter Teil - Der Tiger von Eschnapur – film del 1921 diretto da Joe May
Der Tiger von Eschnapur – film del 1938 diretto da Richard Eichberg
La tigre di Eschnapur (Der Tiger von Eschnapur) – film del 1959 diretto da Fritz Lang